«Специальная Литература» — петербургское книжное издательство. Основано в 1994 году. Специализируется на публикации учебной литературы.

История 
Санкт-Петербургское издательство «Специальная Литература» образовано в марте 1994 года как региональное издательство, занимающееся выпуском учебной литературы для всех типов школ, вузов, а также учебной и научной литературы медицинской тематики. С 2002 года медицинская редакция издательства преобразована в самостоятельное издательство «СпецЛит».
В течение первых пяти лет работы «Специальная Литература» вошла в пятёрку ведущих издательств России, выпускающих школьные учебники. Около 80 изданий получили грифы Министерства образования, учебные издания известны более чем в 60 регионах страны.

Издательство сегодня 
В настоящее время объём издательского портфеля «Специальной Литературы» относительно невелик, но издательству удалось сохранить коллектив с высокой профессиональной репутацией, он выполняет редакционную подготовку и изготавливает сложные оригинал-макеты иллюстрированных и учебных изданий для детей и взрослых по заказам других издательств.

Все издания соответствуют требованиям образовательных стандартов и имеют гигиенические сертификаты качества.

Деятельность 
 редакционная подготовка
 изготовление сложных оригинал-макетов иллюстрированных и учебных изданий

Ссылки 
 Официальный сайт издательства «Специальная Литература»

Издательства, основанные в 1994 году
Издательства России